Агарбичу има више значења:
 Агарбичу (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Агарбичу (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији